El anglicismo Remix hace referencia a varios artículos:

Música
 Remix, técnica usada sobre todo en la composición de música pop.
 Remix (álbum de Mushroomhead)
 The Remix, álbum de Lady Gaga.
 Remix (álbum de Candan Erçetin)
 Remix (álbum de Le Tigre)
 r.e.m.IX, álbum de R.E.M.

Literatura
 Remix (libro), libro de 2008 de Lawrence Lessig.
 reMix (novela), novela de Jon Courtenay Grimwood.

Cine y televisión
 Remix (película), película danesa de 2008.
 Remix (serie de televisión), serie de televisión india.

Otros 
 
 The Remix Album, desambiguación.